ILY steht für:
 Islay Airport, der einzige Flugplatz auf der schottischen Hebrideninsel Islay nach dem IATA-Code
 ILY-Zeichen, ASL-Gebärde für Ich liebe dich

Ily steht für:
 I love you, deutsch: „Ich liebe dich“, im Internet-Slang

Iły steht für:
 Iły (Gmina Bartniczka), Ort in der Gmina Bartniczka, Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Iły (Gmina Jadów), Ort in der Gmina Jadów, Powiat Wołomiński, Woiwodschaft Masowien, Polen

Siehe auch:
 Illy
 Illi
 ILI

Abkürzung